Франси́ско Хавье́р Родри́гес Пине́до (; 20 октября 1981, Масатлан, Синалоа) более известный как Ма́са () — мексиканский футболист, защитник. Выступал в сборной Мексики.

Клубная карьера 
Маса начал свою профессиональную карьеру в мексиканском клубе «Гвадалахара» в 2002 году. В общей сложности за 6 лет выступлений за «Гвадалахару» Маса сыграл 143 игры и забил 3 гола.
9 мая 2008 года Родригес перешёл в нидерландский «ПСВ» за 1,8 миллионов долларов и подписал трёхлетний контракт. Свой первый гол за ПСВ он забил 25 ноября 2008 года «Хераклесу».

15 июля 2011 года Франсиско Родригес перешёл в «Штутгарт», заключив контракт до 2014 года.

Международная карьера 
Родригес был включён в сборную Мексики на Олимпийские игры 2004, где мексиканцы выступили неудачно, вылетев после групповой стадии. 2 Апреля Рикардо Лаволпе включил Масу в состав на Чемпионат мира по футболу 2006 в Германии, где Маса провёл одну игру против сборной Португалии.

В 2011 году во время Золотого кубка у пяти футболистов сборной Мексики в крови был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. В результате чего все игроки были выведены из состава сборной и заменены. В их числе оказался Франсиско Родригес. 10 июня были проведены повторные тесты, которые дали отрицательный результат. 9 июля глава дисциплинарной комиссии Федерации футбола Мексики Альфонсо Сабатер заявил, что футболисты не будут дисквалифицированы, так как запрещённое вещество попало в их организм случайно вместе с мясом животных, проходивших курс лечения препаратом.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ПСВ
 Статистика на сайте Voetbal International

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Штутгарт»